Tudorji so lahko:

 Tudorji, angleška dinastija iz 15. do 17. stoletja
 Tudorji (TV-serija), kanadsko-irska zgodovinska TV-serija iz leta 2007